Baie (frz. Bucht) steht für:

 Baie de Seine, die Mündung der Seine
 Baie de Fundy, Bucht in Kanada
 Baie-D’Urfé, Stadt in Kanada
 Grand Baie, Ortschaft auf Mauritius